«Доминус» — киноальманах, состоящий из двух фильмов, снятых режиссёрами Александром Хваном и Мариной Цурцумия в 1990 году по двум рассказам Рея Бредбери.

Сюжет 
«Хозяин» (фильм снят по рассказу «Коса»).

Великая депрессия. По дорогам США в поисках лучшей доли колесит семья Эриксонов: Дрю, его жена Молли, дочь Сьюзи и парализованный сын Энди. Неожиданно они находят окружённую большим пшеничным полем ферму, умерший хозяин которой оставил всё своё хозяйство первому пришедшему. Помимо этого, в наследство Дрю достаётся коса с надписью «Мой хозяин — хозяин мира». В доме полно еды, есть козы, однако Эриксон пытается косить пшеницу, которая тут же гниёт, а на её месте вырастает новая. Дрю начинает понимать, что колосья — это человеческие жизни, а он — жнец. Эриксон пытается уехать из этого зловещего места, но Молли категорически против. Однажды на ферме возникает пожар, в котором погибает вся семья Дрю. Оставшись один, фермер с ожесточением начинает косить колосья. Его преследуют образы войн, концлагерей, атомной бомбардировки. А он продолжает косить…

«Чёртово колесо» (фильм снят по одноимённому рассказу).

Двое мальчиков обращают внимание на то, что аттракцион крутится в обратном направлении. Помимо этого, их беспокоит появление в городе странного мальчика Джозефа Пейджа, которого ребята считают владельцем колеса, который способен становиться со временем всё моложе и моложе. Мальчики останавливают аттракцион, и среди его обломков обнаруживается скелет его хозяина.

В ролях 
 Виктор Евграфов — Дрю Эриксон
 Елена Евсеенко — Молли Эриксон
 Наталья Коренченко — Сьюзи Эриксон
 Александр Михарев — Энди Эриксон
 Борис Юхананов
 Игнат Чиков
 Дмитрий Бродов
 Владимир Стульников
 Валентин Муравьёв
 Наталья Царёва
 Михаил Колесников

Ссылки 
 «Доминус» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Фора-фильм»
Фантастические фильмы СССР
Фантастические фильмы 1990 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях